The Ghost Breaker – film del 1914 diretto da Cecil B. DeMille e da Oscar Apfel
 The Ghost Breaker – film del 1922 diretto da Alfred E. Green